Popple est le patronyme de :
Doris Popple, joueuse de tennis américaine.
Henry Popple, cartographe anglais.